Kerrobert est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, ville du centre-ouest de la Saskatchewan
Aéroport de Kerrobert
Kerrobert, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise

Voir aussi
Kerrobert-Kindersley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise 

Homonymie de toponyme